

Letteratura 
 Immortal – romanzo di Christopher Golden e Nancy Holder del 1999

Musica 
 Immortal – gruppo musicale norvegese
 Immortal Records – etichetta discografica statunitense
 Immortal – EP degli Immortal del 1991
 Immortal – album di Beth Hart del 1996
 Immortal? – album degli Arena del 2000
 Immortal – singolo degli Adema del 2002
 Immortal – album degli Shaman del 2007
 Immortal – EP dei The Crüxshadows del 2008
 Immortal – album dei Pyramaze del 2008
 Immortal – album di Bob Catley del 2008
 Immortal – album di Michael Jackson del 2011
 Immortal – singolo di Kid Cudi del 2013
 Immortal – brano musicale di Marina and the Diamonds del 2015
 Immortal – singolo di 21 Savage del 2019
 Immortal – album dei Michael Schenker Group del 2021

Pagine correlate 
 Immortals (disambigua)
 The Immortal